PBI es una sigla que puede referirse a los siguientes artículos:

 Producto interior bruto, el valor total de la producción de bienes y servicios dentro del territorio nacional, conocido también como producto bruto interno (PBI) y en España como producto interior bruto.
 Brigadas Internacionales de Paz, una organización no gubernamental que trabaja para la protección de los derechos humanos.
 Parallel Bus Interface (PBI), puerto de 50 pines presente en los ordenadores Atari.
 Yoduro de plomo (II), por su fórmula química (PbI2).
 Aeropuerto Internacional de Palm Beach, por su código IATA.
 Pacific Blue, por su código OACI.

PBI